Charles Bonaparte puede referirse a:
Charles Marie Bonaparte (1746–1785), abogado corso, padre de Napoleón I de Francia.
Charles Lucien Bonaparte (1803–1857), naturalista y ornitólogo francés.
Charles Joseph Bonaparte (1851–1921), Ministro de justicia de los Estados Unidos.
Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte II (Charles Napoléon), (n. 1950), aspirante al trono. Imperial de Francia.